Дікембе Мутомбо (, 1966) — конголезький професіональний баскетболіст.
 Еварісте Кімба Мутомбо (1926—1966) — конголезький політичний діяч, виконував обов'язки прем'єр-міністра країни восени 1965 року.